Superpuchar Polski w piłce nożnej
1988 w piłce nożnej
1988 w polskim sporcie
Sport w Piotrkowie Trybunalskim